Kalima steht für:

 Kalima (Islam) (, Plural: Kalimāt), bezeichnet das islamische Glaubensbekenntnis (Schahāda) bzw. je nach Lehrtradition weitere sprachliche Aufgliederungen bzw. Fassungen von Glaubenssätzen, etwa werden in Pakistan Sechs Kalimāt unterschieden
 Kalima (Göttin)
 Calima, ein östlicher Saharawind auf den Kanaren
 Kalima (Kongo), eine Stadt in der Demokratischen Republik Kongo
 Radio Kalima, ein privater Hörfunksender aus Tunesien

Kalima ist der Name von:

 Kalle Kalima (* 1973), finnischer Jazz-Gitarrist und Improvisationsmusiker
 Lauri Kalima (1916–2004), finnischer Hochspringer
 Victoria Kalima (1972–2018), sambische Politikerin